Алексе́й Моисе́ев:
 Моисеев, Алексей Валерьевич (род. 1974) — российский актёр театра и кино.
 Моисеев, Алексей Сергеевич (1885/1887—1919) — большевик, участник вооруженного восстания в Воронеже в октябре 1917 года.